El nombre condado de Edwards se puede referir a tres divisiones administrativas de los Estados Unidos:
 el condado de Edwards, en el estado de Illinois;
 el condado de Edwards, en el estado de Kansas; y
 el condado de Edwards, en el estado de Texas.